Big Bald Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Bald Mountain (Georgia)
 Big Bald Mountain (Nevada)

Siehe auch:
 Big Bald
 Big Baldy Mountain
 Bald Mountain